Roger Machado (voetballer) (1975), Braziliaans voetballer
 Roger Machado (honkballer) (1974), Cubaans honkballer